Ejido José María Morelos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ejido José María Morelos, Baja California, Ensenada, 
 Ejido José María Morelos, Michoacán de Ocampo, Apatzingán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar